

Desportistas 
João Henrique da Silva - ex-pugilista brasileiro.
João Henrique de Andrade Amaral - um futebolista brasileiro que atua como volante
João Henrique dos Santos de Souza um futebolista brasileiro que atua como meia-atacante

Políticos 
João Henrique Blasi, um político brasileiro, filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)
João Henrique Caldas, um político brasileiro, filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB)
João Henrique Carneiro, um político brasileiro, filho do ex-governador baiano João Durval Carneiro
João Henrique Enes Ulrich, um empresário e político português
João Henrique de Almeida Sousa, um advogado e político brasileiro que foi deputado federal pelo Piauí e ministro dos Transportes no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso
João Henrique de Souza, um político brasileiro, filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
João Henrique Miranda Soares Catan, um político brasileiro, deputado estadual pelo MS.

Outros 
João Henrique Morley um médico e militar português
João Henrique Pimentel um engenheiro civil e político brasileiro filiado ao Partido da República
João Henrique Ulrich um negociante de escravos, empresário comercial, diplomata, filantropo e político de grande notabilidade português
João Henrique Ulrich, Jr. um empresário comercial, académico e escritor português, que sucedeu a seu pai nos negócios e teve certa fama literária
João Henrique de Orléans e Bragança um fotógrafo e empresário brasileiro

Desambiguação